

Tablica

Tablica jesenskog dijela prvenstva 

*** Lomnica ima (-3 boda) nakon 13. kola***

Završna tablica sezone 
Dugo Selo promovirano u 3. HNL

Ispali Bistra i Velika Mlaka

Novi članovi za sezonu 99-00:

Turopoljac (prvak 1.županijske lige jug)

Rugvica (prvak 1.županijske lige istok)

Pušća (prvak 1.županijske lige zapad)

19.06.1999 godine exibicijski turnir prvaka prvih županijskih liga na igralištu Turopoljca u Kućama

Pušća - Rugvica 0:0 8:7 na jedanaesterce

Turopoljac - Pušća 2:1 (Župetić, Berković / Stuparić)

Turopoljac - Rugvica 4:0 (Mihaljević x 2, Milašinčić x 2)

Prvak županijskih liga je NK Turopoljac

1998-99.
Zagrebačka-0-JŽNL